Jean-Pierre Landau, né en 1946, vice-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris ;
 Jean-Pierre Landau, né en 1944, peintre, sculpteur et psychanalyste.